El Fresno puede referirse a:
 El Fresno, municipio de la provincia de Ávila, España.
 El Fresno, parroquia del concejo asturiano de Grado, España.